Овај чланак садржи списак кошаркаша који су забележили преко 100 званичних утакмица у Црвеној звезди. Црвена звезда је за 75. рођендан кошаркаше са ове листе номиновала у клуб 100 и доделила им пригодне поклоне.

Легенда

Списак 
Стање након сезоне 2021/22.
 Извор:

Референце

Спољашње везе